Camille Le Pape, dit Camille Guérini (1900-1963), acteur français ;
 Loïc Le Pape, facteur de guitares en acier français ;
 Yves Le Pape (mort en 2016), sculpteur d'art sacré.

Le Pape peut aussi désigner :
 Le Pape, un poème de Victor Hugo ; 
 Le Pape, la cinquième carte du tarot de Marseille.

Voir aussi